Il doppio  dello  Sporting Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniele Bracciali e Potito Starace erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Frederico Gil e Carlos Berlocq by 6–3, 7–6(5).

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Potito Starace (finale)
 Simone Bolelli /  Andreas Seppi (quarti di finale, ritiro)

 Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (quarti di finale) 
 Tejmuraz Gabašvili /  Andrej Golubev (primo turno)

Tabellone

Note 

Sporting Challenger 2010